-
Windisch peut faire référence à :
 Windisch, une ville de Suisse ;
 Albert Windisch (1878-1967), un peintre allemand ;
 Dominik Windisch (1989-), un biathlète italien ;
 Markus Windisch (1984-), un biathlète italien frère de Dominik ;
 Michael Windisch (1976-), un nageur autrichien et sud-africain.